«Влад Листьев. Пристрастный реквием» — книга Евгения Додолева о Владиславе Листьеве, в которой повествуется о неизвестных «аспектах биографии популярного телеведущего» и рассказывается «как создавалась программа, перевернувшая жизнь страны». Выпущена вслед за книгой о передаче «Взгляд» («Взгляд» — битлы перестройки). «Парламентская газета» охарактеризовала обе книги как «сенсационные». Автор отмечал: «Он [Листьев] стал легендой и по качествам личностным, и по профессиональным. Ни в каких мифах для подтверждения этого статуса бренд „Влад Листьев“ не нуждается».

О книге 
В одном из интервью автор объяснил, что хотел «рассказать в книге то, что помнит, и дать слово всем». Книга, датированная 2012 годом, фактически увидела свет в конце 2011 года, накануне открытия XV национальной выставки-ярмарки «Книги России». Газета «Правда», ошибочно приписала авторство книги Владу Листьеву (убитому за 16 лет до её выхода). «Частный корреспондент» опубликовал фрагмент рукописи в апреле 2012 года.

Портретная галерея персонажей расположена по алфавиту. Изначально планировалась «неформальная» обложка, но автор настоял на «каноническом» изображении главного героя книги. Предисловие написал Кирилл Разлогов:

«Комсомольская правда», называя автора «иконой перестроечной журналистики», писала, что «самый жёсткий приговор он выносит главному герою — Листьеву: Влад был лучшим в профессии, но убили не журналиста, убили не самого удачливого бизнесмена, переоценившего свой статус народного любимца, потерявшего ориентиры».

Книга «даёт ответ» на вопрос «Откуда только берутся в таких объёмах высокомерно-презрительное отношение к окружающим, зацикленность на „себе любимом“, хамство, всезнайство и абсолютная категоричность» телеведущих. Николай Гульбинский в своей рецензии цитировал автора:
Если верить Додолеву (а я лично ему верю, он точен в деталях, а значит, скорее всего, не искажает истину и по-крупному), Листьев все же сумел избежать характерных для его профессии личностных деформаций: «Владислав точно не был подлым. Не был завистливым. Мелочным не был…. Святым, конечно, не был, грешил в полный рост. Всем своим женам изменял и был горьким пьяницей. Но кто без греха? Листьев был абсолютно порядочен по отношению к тем, кого числил своими… Был великодушен по-царски. Талантлив многогранно. Обаятелен беспредельно».

Рецензенты отмечали, что Додолев — «очень смелый автор и не боится предавать гласности такие факты, которые другой попридержал бы для узкого круга друзей и близких», но при этом и обращали внимание на авторскую позицию в отношении героя повествования: «зрители, журналисты, мы все потеряли лучшего в профессии… И это самое главное» в книге.

Рецензии и отзывы 

Телеведущий и публицист Андрей Добров (журнал «Однако») писал:
Казалось бы, что такого — за последние годы было написано много статей, в которых дерзкие авторы то соскабливали, то просто срывали позолоту с образа первого гендиректора ОРТ. Но целью Додолева вовсе не было обличить, соскоблить, вызвать сомнения и подозрения. Он признает тот факт, что Влада Листьева застрелили в 95-м и даже отводит много места в книге и самому убийству, и тому, что произошло после. Но на самом деле эта книга не о Листьеве. Она о Перестройке. Ещё точнее — о Перестройке на Центральном телевидении. 

Литературный критик Александр Кондрашов («Литературная газета») вопрошал:

Журналист и медиаменеджер Антон Антонов-Овсеенко интерпретирует цитату из рукописи:
Додолев воспроизводит сценку в останкинском буфете: главный персонаж книги пророчески замечает, что в Останкино «проще убить человека, чем пропустить его вперёд». А всё почему? Потому что на ТВ, мы это знаем, из всех видов СМИ самые большие заработки.

Отар Кушанашвили писал:

Про фактор «сомнительных финансовых операций» и «больших денег на ТВ» упоминали и другие рецензенты.

При этом «Комсомольская правда» подчёркивала: «нет даже намека на игру в объективность — книга написана „с пристрастием“, что следует уже из её названия».

«Частный корреспондент», отмечая, что «Евгений Додолев в российской журналистике фигура не просто знаковая, но, можно сказать, этапная», обращает внимание на воспрозведённые в книге «точные характеристики» Александра Любимова и других героев произведения.

Критика 
 Необъективность изложения и наблюдений отмечалась как общая оценка качеств российской элиты:
Вот это качество, отмечаемое Додолевым — быть порядочным по отношению к «своим» — весьма характерно для нашей политической, финансовой, медийной и всякой иной «элиты». Со «своими», то есть с теми, кого эти «небожители» считают людьми своего круга, принято соблюдать какие-то приличия. С остальными — всё дозволено. Абсолютно всё.

 Рецензентами высказывалось разочарование отдельными характеристиками героев:
Вскользь упомянутый факт, что Виталий Вульф был «похоронен рядом со своим мужем», например… Доносы в КГБ, которые строчил один из «взглядовских» начальников Анатолий Лысенко на своих подчинённых. Всё это не может не огорчать. При том, что про Лысенко рассказал автору Владимир Мукусев, а сам Додолев достаточно энергично оправдывает «взглядовского» патрона, говоря о том, что бумаги, которые — в доказательство своих обвинений — предъявил ему экс-ведущий? нельзя назвать доносами в чистом виде: это просто расшифровки эфиров с пометками…
 Игорь Воеводин цитирует «бессмертный пушкинский эпиграф — „Он с одинаковым безразличием признавался как в дурных поступках, так и в добрых — следствие чувства превосходства, быть может, мнимого“?… Это о теперешнем Додолеве».

См. также 
 «Новый взгляд»
 Библиография Е. Ю. Додолева
 Новая журналистика

Примечания

Ссылки 
 Авторский стиль Додолева-публициста (исследование)
 Выпуск передачи «Рожденные в СССР», посвящённый циклу TVlution
 Интервью «Свободной прессе» о работе над книгами
 Интервью ТВ «Комсомольской правды» (о выходе книг «Битлы перестройки» и «Влад Листьев. Пристрастный реквием»)
 Интервью «Экспресс-газете» о выходе книги «Влад Листьев. Пристрастный реквием»
 Размышления о книге Евгения Додолева «Влад Листьев. Пристрастный реквием, или 12 мифов о „Взгляде“»
 Влад Листьев — чужой среди своих

Книги Евгения Ю. Додолева
Биографии на русском языке
Книги 2012 года
Владислав Листьев